Der Kup Republike Srpske (, deutsch: Pokal der Republika Srpska) wird seit 1992 jährlich vom Fußballverband der Republika Srpska in Bosnien und Herzegowina vergeben.

Teilnehmer sind Mannschaften aus Städten der Republika Srpska. Das Turnier wird im K.-o.-System ab dem Sechzehntelfinale ausgetragen. Lediglich im Finale gab es in einigen Jahren ein Hin- und ein Rückspiel. Rekordsieger ist Borac Banja Luka.

Endspiele des Kup Republike Srpske seit 1992

Weblinks 
 Übersichtsseite beim Fudbalski Savez Republike Srpske

Pokal Republika Srpska
Republika Srpska